KSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasos Island (Grecia)